Italo Rossi – partigiano italiano
Italo Rossi – calciatore italiano
Italo Rossi – attore brasiliano